Heath se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allen C.G. Heath
 Harold Heath
 John Heath